

Moteurs 
Le Moteur V6 est un moteur automobile à combustion interne comportant 6 cylindres disposés en V. V6 ou V.6 peut donc faire référence entre autres à :

Moteurs aéronautiques 
 Isotta Fraschini V.6, un moteur du constructeur italien Isotta Fraschini.

Moteurs automobiles 
 Chevrolet Indy V6, un moteur des constructeurs Chevrolet et Ilmor ;
 Honda Indy V6, un moteur du constructeur japonais Honda Performance Development ;
 Moteur V6 DMAX, un moteur du constructeur japonais Isuzu ;
 Moteur V6 ESL, un moteur du constructeur français Française de mécanique ;
 Moteur V6 Ford Cologne, un moteur du constructeur américain Ford ;
 Moteur V6 PRV, un moteur du constructeur français Française de mécanique ;
 Moteur V6 VQ Nissan, un moteur du constructeur japonais Nissan.

Autres 
V6 ou V06 peut également faire référence à :

Médecine 
 Piéton blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur (V06), d’après la classification internationale des maladies ;
 Classe ATC V06, un sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Musique 
 V6, un groupe japonais.

Sport 
 V6, une pirogue polynésienne (Va'a) de 6 rameurs.

Transports 
Automobile
 Brilliance V6, un modèle du constructeur chinois Brilliance.

Aviation
 .

Chemin de fer
 V6, un autorail de la SNCF.

Toponymie 
 Bomboré-V6, un village burkinabé ;
 Kaïbo-Sud V6, un village burkinabé ;
 Mankarga-V6, un village burkinabé ;
 Mogtédo-V6, un village burkinabé.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres